Scarborough Fair kan have flere betydninger:
 Scarborough Fair (marked) - marked i middelalderen i Scarborough, North Yorkshire, England
 Scarborough Fair (sang) - kendt folkesang
 Scarborough Fair Collection - museum i Scarborough, North Yorkshire, England

Se også 
 Scarborough (flertydig)